Die Trophee Lagardère 2022 war ein Tennisturnier der Damen in Paris. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 9. bis 15. Mai 2022 statt. Im Einzel gewann Claire Liu, im Doppel die Paarung Beatriz Haddad Maia/Kristina Mladenovic.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Trophee Lagardère 2022 fand am 9. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Paris